

Geografia
Antartide
Capo Reynolds – promontorio sul Mare di Ross

Stati Uniti d'America
 Reynolds – città della Contea di Traill e della Contea di Grand Forks, Dakota del Nord
 Reynolds – città della Contea di Taylor, Georgia
 Reynolds – villaggio della Contea di Rock Island, Illinois
 Reynolds – città della Contea di White, Indiana
 Reynolds – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Reynolds – villaggio della Contea di Jefferson, Nebraska
 Contea di Reynolds – contea del Missouri

Persone

Altro
12776 Reynolds – asteroide
Numero di Reynolds – numero adimensionale usato in fluidodinamica
Reynolds – ex squadra di ciclismo, oggi Movistar Team